Clifton Springs kan syfta på följande platser:

Australien 

 Clifton Springs (ort i Australien), Victoria, Greater Geelong,

USA 

 Clifton Springs (källa), Florida, Seminole County, 
 Clifton Springs (ort i USA, New York), Ontario County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar